Adolf Patera ist der Name folgender Personen:

* Adolf Patera (Chemiker) (1819–1894), österreichischer Montanwissenschaftler und Chemiker
 Adolf Patera (Literarhistoriker) (1836–1912), tschechischer Literarhistoriker und Bibliothekar